Карамана (река) — река в Индии.
 Карамана (Тируванантапурам) — район Тируванантапурама.